Luis I, Gran Duque de Hesse (14 de junio de 1753, Prenzlau - 6 de abril de 1830, Darmstadt) fue primero, desde 1790 landgrave de Hesse-Darmstadt como Luis X; con la adhesión de su país a la Confederación del Rin, el 14 de agosto de 1806 fue nombrado Luis I, Gran Duque de Hesse, y desde el 7 de julio de 1816, como Gran Duque de Hesse y el Rin.

Biografía

Primeros años 
Luis era hijo del landgrave Luis IX de Hesse-Darmstadt (1719-1790) y su esposa Enriqueta Carolina del Palatinado-Zweibrücken (1721-1774), hija del conde palatino y duque Cristián III del Palatinado-Zweibrücken.

Luis nació en Prenzlau, donde su padre estaba destinado en el servicio prusiano. Los niños fueron llevados por la madre a Buchsweiler, antigua residencia de los Condes de Hanau-Lichtenberg, mientras que el padre se quedó principalmente en Pirmasens, para dedicarse a la vida de un soldado.
Luis estudió en la Universidad de Leiden en 1769 y llevó a cabo su posterior Grand Tour a Londres y París. En Francia se reunió entre otros con Denis Diderot y Jean le Rond d'Alembert. Viajó en 1773 con Frédéric-Melchior Grimm a la corte de Prusia de Federico II el Grande, donde su hermana Federica Luisa se casó con el heredero al trono Federico Guillermo. Finalmente en 1773, en San Petersburgo, tomó parte en la boda de su hermana Guillermina con el que más tarde se convertiría en el Zar Pablo I de Rusia.
Luchó como un general ruso en la guerra ruso-turca de 1774.

En 1776, se comprometió con Sofía Dorotea de Wurtemberg, la hija mayor del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg. El compromiso fue roto para que Sofía Dorotea pudiera casarse con el recientemente viudo cuñado de Luis, el zarevich Pablo Petrovich, hijo y heredero de Catalina II la Grande, emperatriz de Rusia. Recibió una compensación monetaria cuando el compromiso se rompió.

Landgrave Luis X de Hesse-Darmstadt 
El reinado de Luis está marcado por la transición de absolutista a un sistema constitucional de gobierno en Hesse-Darmstadt. Sus primeras decisiones fueron las regulaciones para una mayor libertad de los católicos y los judíos en el país.
En las guerras de la Francia revolucionaria, Luis perdió posesiones en la orilla izquierda del condado de Hanau-Lichtenberg. Tras la captura de Maguncia fue amenazada también la residencia en Darmstadt y se evacuaron temporalmente la familia real y el gobierno. A través de los tratados con Inglaterra y Holanda tropas de Hesse lucharon contra Francia, que se completó en 1799 con una declaración de neutralidad. Presidió un aumento significativo en el territorio de Hesse-Darmstadt durante las reorganizaciones imperiales de 1801-1803, especialmente el Ducado de Westfalia, hasta ese momento sujeto al Arzobispado de Colonia.

Gran Duque Luis I de Hesse y el Rin 

Aliado a Napoleón, Luis en 1806 fue elevado al título de Gran Duque de Hesse y se unió a la Confederación del Rin, lo que lleva a la disolución del Imperio. En el Congreso de Viena en 1814/15, Luis tuvo que renunciar a sus territorios de Westfalia, pero se compensó con el distrito de Hesse Renano, con su capital Maguncia en la orilla izquierda del Rhin. Debido a esta adición, se modificó el título a Gran Duque de Hesse y el Rin.

En junio de 1814, aprobó la solicitud de Johannes Hess para secar el foso en Darmstadt y establecer allí el Jardín Botánico de Darmstadt.

El 18 de marzo de 1820, le dio al país una constitución diseñada por Carlos Luis Guillermo de Grolman, después de que se había llegado en el Alto Hesse y Starkenburgstraße a los llamados días salvajes del país. Los esfuerzos de reforma por parte del Primer Ministro de Grolman y su sucesor, Carlos du Thil no era alentada por Luis, pero si aprobada.

La política de Luis en el sector cultural se caracteriza principalmente por la apertura de la biblioteca de la corte, las becas, la promoción de la vida teatral y musical y la obra de Georg Moller, y también el recién construido Teatro de la Corte en Darmstadt y siempre Darmstadt tuvo un rostro Neoclasicista.

En 1844, una columna de 33 metros llamada coloquialmente Langer Ludwig (es decir, Luis largo), se erigió según proyecto de Moller en su memoria en el centro de la Luisenplatz, la mayor plaza de Darmstadt.

Matrimonio e hijos 

El 19 de febrero de 1777, Luis se casó con su prima hermana, la landgravina Luisa de Hesse-Darmstadt (15 de febrero de 1761 - 24 de octubre de 1829), hija del landgrave Jorge Guillermo de Hesse-Darmstadt. Juntos, tuvieron ocho hijos:

 Luis, más tarde gran duque de Hesse con el nombre de Luis II (26 de diciembre de 1777 - 16 de junio de 1848). Casado con Guillermina de Baden, con descendencia.
 Luisa (16 de enero de 1779 - 18 de abril de 1811). Casada con Luis de Anhalt-Köthen, con descendencia.
 Jorge (31 de agosto de 1780 - 17 de abril de 1856). Casado, morganáticamente, con Carolina Török de Szendro, con descendencia.
 Federico (14 de mayo de 1788 - 16 de marzo de 1867).
 Hijas gemelas muertas (11 de mayo de 1789).
 Emilio (3 de septiembre de 1790 - 30 de abril de 1856).
 Gustavo (18 de diciembre de 1791 - 30 de enero de 1806).

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden de Luis (Gran Ducado de Hesse-Darmstadt).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Eckhart G. Franz: Ludwig I. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 15, Duncker & Humblot, Berlín 1987, ISBN 3-428-00196-6, p. 395 f. (Digitalizado).
 Walther: Ludwig I. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol 19, Duncker & Humblot, Leipzig 1884, p. 551–557.
 Johann Wilhelm Christian Steiner: Ludewig I., Grossherzog von Hessen und bei Rhein, nach seinem Leben und Wirken Veröffentlicht von Auf Kosten und im Verlage des Verfassers, 1842
 Carl Hertzog: Ludewig I und sein Denkmal zu Darmstadt – Denkschrift für die Enthüllungsfeier, Darmstadt, 1844
 Georg Rinck: Ludewig I., Grossherzog von Hessen als Förderer kirchlicher Interessen zur 100jähr. Gedächtnissfeier s. Geburt, Darmstadt, 1853

Enlaces externos 

Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Casa de Hesse-Darmstadt
Landgraves de Hesse-Darmstadt
Grandes Duques de Hesse-Darmstadt
Grandes maestres de la Orden de Luis
Nacidos en Brandeburgo
Fallecidos en Darmstadt